Афинская всеобщая забастовка 1943 года — всеобщая забастовка рабочих и служащих в греческой столице Афинах в феврале и марте 1943 года в период оккупации территории Греции войсками нацистской Германии.

Забастовка началась по инициативе Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ), созданного, в свою очередь, Коммунистической партией Греции. Причиной забастовки стало известие о секретном приказе оккупационных властей «О принудительной работе городского населения Греции», подписанного 30 января, а также просочившихся в печать слухов о том, что оккупационные власти планируют отправить большое количество греческих рабочих на принудительные работы в Германию.

Одновременно с забастовкой состоялось две массовых демонстрации: 24 февраля в Афинах, в которой участвовало 100 тысяч человек, и 5 марта в Афинах и Пирее, которая насчитывала уже 300 тысяч человек. Обе демонстрации сопровождались столкновениями с полицией и оккупационными войсками, в результате чего погибло 18 человек и более ста получили ранения.

Во время второй демонстрации рабочие захватили здание Министерства труда и уничтожили списки рабочих, которых планировали отправить на работы в Германию. Это событие, а также начавшиеся массовые выступления рабочих в других городах, в частности — демонстрации в Салониках, Волосе, Каламе, Спарте и так далее — привели оккупационные власти к вынужденному отказу от отправки в Германию греческих рабочих.

См. также
Демонстрация против расширения болгарской зоны оккупации

История Афин
Забастовки в Греции
Движение Сопротивления в Греции
Греция во Второй мировой войне
1943 год в Греции
Конфликты 1943 года